National Football Conference
Comunicação de Campo Próximo